Algemeen Nederlands Woordenboek
Algemene nabestaandenwet, een Nederlandse volksverzekering
Algemene natuurwetenschappen, een schoolvak in het Nederlandse voortgezet onderwijs